Kōke, grado nobiliare giapponese durante il periodo Edo;
Sergio Contreras Pardo (n. 1983), ex calciatore spagnolo;
Jorge Resurrección Merodio (n.1992), calciatore spagnolo.